Coccinella (geslacht) van kevers uit de familie van de lieveheersbeestjes
 Coccinella (software), opensource-chatprogramma